Legacy (englisch ‚Erbe‘) bezeichnet:
 Legacy (Musikmagazin), ein deutschsprachiges Musikmagazin
 Subaru Legacy, ein Mittelklasseauto
 Legacy (1998), einen amerikanischen Film aus dem Jahre 1998
 Legacy (2000), einen amerikanischen Film von Tod Lending
 Legacy (2010), einen britischen Film aus dem Jahre 2010
 Legacy (2013), einen britischen Spionagefilm von Pete Travis
 Legacy (Fernsehserie), eine amerikanische Fernsehserie
 Embraer Legacy, Business-Jet-Familie des brasilianischen Herstellers Embraer
 Legacy-Spiel, ein Brettspiel-Genre mit sich veränderndem Spielmaterial
 Legacy (Computerspiel), ein RPG-Spieletitel für Pocket PC
 ein elektrisches Gitarrenmodell der Firma G&L
 veraltete Technik (Altlast) in der Informationstechnik z. B. einer Software. Siehe auch Altsystem
 Lancair Legacy, amerikanisches Leichtflugzeug
 Legacy (Metal-Band), eine kolumbianische Speed- und Thrash-Metal-Band
 Legacy (Metalcore-Band), eine ehemalige US-amerikanische Metalcore-Band
 Legacy (Soulband), eine ehemalige US-amerikanische Soulband
 den Gründungsnamen der Thrash-Metal-Band Testament (Band)
 Star Wars: Legacy, eine Star-Wars-Comicreihe
 Legacy (Album), ein Album des deutschen Rappers Kollegah
 24: Legacy, eine US-amerikanische Thriller-Fernsehserie
 Tron: Legacy Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2010

Siehe auch:
 The Legacy